Wülfinghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Wülfinghoff (um 1854–nach 1930), deutsche Pianistin und Sängerin
 Hildegard Wülfinghoff (1925–1964), deutsche Übersetzerin 
 Wilhelm Wülfinghoff (1822–1908), deutscher Pianist